Schlittenbach ist ein Gewässername:

 Schlittenbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold in Stammheim, Stadt Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Schlittenbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Fellen, Stadt St. Goar, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schlittenbach (Verse), linker Zufluss der Verse in Augustenthal, Stadt Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen